Mohammed Muntari (20 de dezembro de 1993) é um futebolista profissional qatari que atua como atacante.

Carreira 
Mohammed Muntari representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas do Gana
Futebolistas do Catar
Futebolistas do El-Jaish Sports Club
Futebolistas do Al-Duhail Sports Club
Futebolistas do Al-Ahli Sports Club
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Copa Ouro da CONCACAF de 2021
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2022